In Nordrhein-Westfalen existierten zwei Ämter des Namens Menden:

 das „Amt Menden“ im Sauerland, siehe Amt Menden (Sauerland)
 das „Amt Menden (Rhld.)“ im Rheinland, siehe Amt Menden (Rheinland)